Краснопартиза́нский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — посёлок Бориха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 579 человек, в том числе 284 мужчины и 295 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Бориха.

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края